

Geografia

Thornborough (Buckinghamshire)
Thornborough (North Yorkshire)